Качурин — русская фамилия. Известные носители:

 Качурин, Александр Фёдорович — подполковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер.
 Качурин, Вячеслав Тимофеевич (род. 1942) — писатель.
 Качурин, Игорь Анатольевич (род. 1967) — советский и российский тяжелоатлет, чемпион Европы (1992).
 Качурин, Иван Андреевич (1909—1982) — Герой Советского Союза (1943).
 Качурин, Константин Петрович (1891/1892 — 1960-е) — полковник Белого движения, лейтенант Великобритании, командующий 2-м авиаотрядом Дальневосточной армии (1920).
 Качурин, Сергей Петрович (1973—2020) — советский, российский и киргизский фехтовальщик.

 Качурина, Валентина Васильевна (род. 1948) — советская и российская театральная актриса, народная артистка России (1999).

См. также 
 Кацурин, Василий Иванович (1908 — ?) — советский военный деятель.